Falling est un mot anglais qui signifie . Il peut faire référence à :

Musique 
 Falling, une chanson de Harry Styles, sortie en mars 2020,
 Fallin', une chanson d'Alicia Keys, sortie en juin 2001,
 Falling, une chanson de Julee Cruise, sortie en mars 1990.

Cinéma 
 Falling, un film canadio-britannique réalisé par Viggo Mortensen, sorti en 2020.
 Falling, un film ukrainien de 2017.

Homonymie de titre